Tiron bezeichnet:

 Tiron, einen chemischen Stoff
 Tirón, einen Fluss in Spanien

Tiron ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Bernhard von Tiron, französischer Abt und Heiliger
 Evelyne Tiron (* 1999), rumänische Tennisspielerin